ZSWIM5 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на 1-й хромосомі. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 1 185 амінокислот, а молекулярна маса — 130 634.

Білок має сайт для зв'язування з іонами металів, іоном цинку.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 1

Некатегоризовані білки